Алексе́й Кли́мов:
 Климов, Алексей Андреевич (1924—1992) — Герой Социалистического Труда, тракторист.  
 Климов, Алексей Васильевич (род. 1975) — российский стрелок, заслуженный мастер спорта.
 Климов, Алексей Владимирович (род. 1976) — российский военнослужащий, майор, позже — государственный деятель, депутат Законодательного собрания г. Севастополь II созыва.
 Климов, Алексей Филиппович (1878—1940) — российский советский ветеринар-анатом.
 Климов, Алексей Тихонович (1936—2004) — начальник штаба Тыла Вооружённых Сил СССР.